Purdie ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Purdie (* 1939), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Bob Purdie (1911–1982), neuseeländischer Boxer 
 Brad Purdie (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Justin Purdie (* 1980), samoanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Purdy